KMT kan syfta på: 

 KMT Group – en svensk verkstadsindustrikoncern
 KMT Cutting System – ett av företagen inom koncernen
 KMT Precision Grinding – ett svenskt tillverkningsföretag som ägs av Nordstjernan
 KMT – ett nationalistiskt kinesiskt politiskt parti, se Kuomintang
 KMT – en tidning utgiven av Kyrkomusikernas riksförbund, se Kyrkomusikernas Tidning
 kmt  – en svensk valutaenhet 1624-1776, se Daler kopparmynt